Медведево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области России, входит в состав Паустовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 20 км на юго-запад от центра поселения деревни Паустово и в 34 км на юг от города Вязники.

История 
В окладных книгах Рязанской епархии 1678 года деревня входила в состав Сергиево-Горского прихода, в ней было 17 дворов крестьянских.

В конце XIX — начале XX века деревня являлась крупным населённым пунктом в составе Сергиевской волости Гороховецкого уезда. В 1859 году в деревне числилось 59 дворов, в 1905 году — 84 двора.

С 1929 года деревня входила в состав Сергиево-Горского сельсовета Вязниковского района, в 1935—1963 годах в составе Никологорского района, с 2005 года — в составе Паустовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вязниковского района